McNabb se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ross F.R. McNabb
 Robert Francis Ross McNabb